José Tavares da Silva Neto, advogado e político brasileiro
 José Fernandes Farinha Tavares, magistrado português, presidente do Tribunal de Contas de Portugal